

Filmy 
 Bez litości – film z 1948 roku
 Bez litości – film z 1986 roku
 Bez litości – film z 1994 roku
 Bez litości – film z 1999 roku
 Bez litości – film z 2010 roku
 Bez litości – film z 2014 roku
 Bez litości – serial telewizyjny z 2011 roku

Zobacz też 
 Sfora: Bez litości – film z 2002 roku